Wellman ist der Name folgender Personen:

 Alice Wellman (1900–1984), US-amerikanische Schriftstellerin
 Brian Wellman (* 1967), Dreispringer aus Bermuda
 Carl Wellman (1926–2021), US-amerikanischer Philosoph
 Carlos “Ronco” Wellman, Fußballspieler und -trainer
 Christopher Heath Wellman, US-amerikanischer Philosoph und Professor für Philosophie an der Washington University in St. Louis
 Dorothy Wellman (1913–2009), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin
 Frederick Lovejoy Wellman (1897–1994), US-amerikanischer Botaniker, Agrarwissenschaftler und Spezialist für Kaffeekrankheiten 
 Harold Wellman (1909–1999), neuseeländischer Geologe
 Ken Wellman (1930–2013), australischer Eishockeyspieler
 Manly Wade Wellman (1903–1986), US-amerikanischer Schriftsteller
 Wade Wellman (1937–2018), US-amerikanischer Schriftsteller, Sohn von Vorherigem
 Paul I. Wellman (1895–1966), US-amerikanischer Schriftsteller und Historiker
 Stephen Wellman (* 1982), maltesischer Fußballspieler
 Walter Wellman (1858–1934), US-amerikanischer Reporter, Polarforscher und Luftschiffpionier
 William Augustus Wellman (1896–1975), US-amerikanischer Flieger und Filmregisseur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wellman (Iowa), im Washington County
 Wellman (Mississippi)
 Wellman (Ohio)
 Wellman (Texas), im Terry County

Sonstiges:
 Wellman-Lord-Verfahren zur Rauchgasentschwefelung
 Wellman-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Wellman-Kliffs, Kliffs in der Ross Dependency, Antarktika
 Wellman-Nunatak, Antarktika
 Wellman Valley, Tal in den Darwin Mountains, Transantarktisches Gebirge, Antarktika

Siehe auch:
 Wellmann (Begriffsklärung)
 Welman